Лака́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Тулузи, 37 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 198 осіб у працездатному віці (15-64 років) 116 були активні, 82 — неактивні (показник активності 58,6%, у 1999 році було 66,8%). З 116 активних працювали 104 особи (60 чоловіків та 44 жінки), безробітних було 12 (5 чоловіків та 7 жінок). Серед 82 неактивних 3 особи були учнями чи студентами, 62 — пенсіонерами, 17 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 148 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 306,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лаказ на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн